Pizzo Badile – montagna delle Alpi Retiche occidentali in Val Bregaglia
 Pizzo Badile Brembano – montagna delle Alpi Orobie Occidentali in alta Val Brembana
 Pizzo Badile Camuno – montagna delle Alpi Retiche meridionali in Val Camonica